La Línea 495 puede referirse a:

 Línea 495 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 495 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.